Фокамберг:

 Фокамберг — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Сент-Омер, кантон Фокамберг.
 Фокамберг — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.